Michał Kowalski (ur. 1977) – polski artysta wizualny, autor interwencji w przestrzeni publicznej.

Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP (1997–2003), gdzie uzyskał dyplom w pracowni rysunku Zbigniewa Sałaja (2003). 

Wykonuje instalacje, obiekty. Realizuje akcje i projekty w kontekście przestrzeni publicznej, prywatnej i galeryjnej. Działania Kowalskiego mają zazwyczaj charakter ukrytej, lecz silnie destabilizującej penetrowany obszar dywersji. Proponował wykonanie na ciele Tatuażu (2003) – planu ulubionej części miasta tworząc ze wszystkich chętnych nosicieli sztuki. Wyprodukował pocztówki ze stojącym w centrum Krakowa, nigdy niewykończonym żelbetonowym budynkiem nazywanym potocznie Szkieletorem (2005). Podrzucając je na stoiska turystyczne zwrócił uwagę na mechanizm wypierania niekorzystnej wizji miasta i stojącej za tą wizją historii. W ramach akcji Poetycki Terroryzm (2005) wydrukował 1000 sztuk manifestu Hakima Baya, który był podrzucany przypadkowym klientom punktu ksero do ich zamówień. Tekst nawoływał do destabilizacji codzienności przez szereg ingerencji w różnych obszarach rzeczywistości tak, aby „ofiary” działań w pewnym momencie „odkryły w sobie pociąg ku realizacji jakiś bardziej dynamicznych opcji egzystencjalnych”. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

Wystawy 
 2008: performance na wernisażu wystawy Moja Matka nie jest Boska, Bunkier Sztuki, Kraków;
 2006: Worst Photos, Galeria F.A.I.T., Kraków; East’s desires. Outpost Gallery, Norwich, UK; Borderline, F.A.I.T., Kraków; Barwy Klubowe, Galeria F.A.I.T., Kraków; 
 2004 Równoległy Świat Polska 50°//N-52°//N, Lille, Francja/Bunkier Sztuki, Kraków; Ładnie? O ładnym... , Młyn nr 2 „Ziarno”, Kraków.

Bibliografia 
 Marcin Teodorczyk, Sztuka, pożądanie, rajstopy, www.bunkier.com.pl, 2006; 
 Patrycja Musiał, Problemy z komunikatem (rozm.), www.bunkier.com.pl, 2006; 
 Pole gry. O mieście publicznie/prywatnie z Kubą Dąbrowskim i Michałem Kowalskim rozmawiają Ewa Małgorzata Tatar i Dominik Kuryłek, „Ha!art” 22/2006.

Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Polscy artyści współcześni
Urodzeni w 1977